Ряст (Corydalis) — рід переважно багаторічних зіллястих рослин з родина руткових (Fumariaceae) з підземними шишками-бульбами або бульбами з розгалуженим коренем. Види роду зростають у Північній Америці, Євразії і, фрагментарно, Африці.

Квітки в ґронах.

Види 
Є 470 видів, в тому числі:
 Corydalis afghanica
 Corydalis aitchisonii
 Corydalis alpestris
 Corydalis ambigua
 Corydalis angustifolia
 Corydalis aqua-gelidae
 Corydalis arctica
 Corydalis aurea
 Corydalis bracteata

 Corydalis buschii
 Corydalis caseana
 Corydalis caseana ssp. brandegei
 Corydalis cashmeriana
 Corydalis cava
 Corydalis chaerophylla
 Corydalis cheilanthifoliaFerny Corydalis
 Corydalis chionophila
 Corydalis clavibracteata
 Corydalis conorhiza
 Corydalis cornuta
 Corydalis darwasica
 Corydalis diphylla
 Corydalis elata
 Corydalis emmanuelii
 Corydalis flavula
 Corydalis flexuosa
 Corydalis gigantea
 Corydalis glaucescens
 Corydalis gortschakovii
 Corydalis integra
 Corydalis intermedia
 Corydalis kushiroensis
 Corydalis latiflora
 Corydalis lineariloba
 Corydalis lydica
 Corydalis macrocentra
 Corydalis marschalliana
 Corydalis micrantha
 Corydalis nariniana
 Corydalis nobilis
 Corydalis ochotensis
 Corydalis ophiocarpa
 Corydalis oppositifolia

 Corydalis paczoskii
 Corydalis pallida
 Corydalis parnassica
 Corydalis pinnatibracteata
 Corydalis popovii
 Corydalis pumila
 Corydalis rupestris
 Corydalis rutifolia
 Corydalis saxicola
 Corydalis scouleriScouler's corydalis
 Corydalis seisumsiana
 Corydalis semenovii
 Corydalis shanginii
 Corydalis sibirica
 Corydalis solida (fumewort)
 Corydalis stenantha
 Corydalis tomentella
 Corydalis trilobipetala
 Corydalis turtschaninovii
 Corydalis vaginans
 Corydalis verticillaris
 Corydalis wendelboi
 Corydalis wilsonii
 Corydalis yanhusuo
 Corydalis zeaensis

В Україні — 5 або 6 видів, поширених у лісах і чагарниках.

Найпоширеніші:
 Corydalis cava Mill. — ряст порожнистий, у всій Україні, крім Лівобережного Степу;
 Corydalis marschalliana (Pall.) Pers. — ряст Маршаллів, звичайно в східні частині Лісостепу і злаково-лучного Степу (згідно з Plants of the World Online, World Flora Online і Catalogue of Life таксон є синонімом до Corydalis cava);
 Corydalis solida (L.) Clairv. — ряст бульбистий, у всій Україні.

також: ряст рутковий (Corydalis capnoides (L.) Pers.), ряст середній (Corydalis intermedia (L.) Mérat), ряст Пачоського (Corydalis paczoskii N.Busch)

Ряст у фольклорі 

Ряст згадується в українських веснянках.

Топчу, топчу ряст, рястБог здоров'я дасть, дасть
Дай Боже діждатиНа той рік топтати.

Див. також 
 Ряст ущільнений (Corydalis solida (L.) Clairv.)
 Ряст таркинський (Corydalis tarkiensis)

Примітки

Джерела

Посилання 
 
 Про ряст на сайті національного парку «Бузький гард»

Руткові
Роди квіткових